Pięć cyklonów tropikalnych na Atlantyku nosiło nazwę Gustav:

 sztorm tropikalny w 1984 – nie wyrządził znaczących szkód,
 huragan w 1990 – nie wyrządził szkód,
 sztorm tropikalny w 1996 – słaby sztorm, nie wyrządził szkód,
 huragan w 2002 – podszedł na kilka mil do przylądka Hatteras ale następnie odwrócił się od lądu, następnie zahaczył o Nową Szkocję i wygasł nad Nową Fundlandią,
 huragan w 2008 – huragan, który przeszedł wzdłuż południowego wybrzeża USA.